Marco Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Marco Rodríguez (Schauspieler), US-amerikanischer Schauspieler